Луїс Кордеро Креспо, Луїс Бенхамін Кордеро-і-Креспо (6 квітня 1833 — 30 січня 1912) — еквадорський поет і політик, президент країни з 1892 до 1895 року. 
 Родріго Кордеро (ісп. Rodrigo Cordero, нар. 4 грудня 1973) — костариканський футболіст, що грав на позиції флангового півзахисника. 
 Хосе Кордеро Вільєгас, Хосе Кордеро Вільєгас (ісп. José Villegas Cordero 26 серпня, 1844 — 9 листопада, 1921) — іспанський художник.
 Леон Фебрес-Кордеро Рібаденейра, Леон Естебан Фебрес-Кордеро Рібаденейра (ісп. León Esteban Febres-Cordero Ribadeneyra; 9 березня 1931 — 15 грудня 2008) — еквадорський політичний діяч.
 Педро Сото Кордеро (англ. Pedro Soto Cordero; нар. 23 липня 1986) — пуерториканський борець вільного стилю.
 Венді Кордеро (англ. Wendy Cordero) — коста-риканська модель, учасниця конкурсів краси.